Цзиньский Шан-шу () — десятый правитель царства Цзинь в эпоху Чуньцю по имени Цзи Шан (姬殤). Провозгласил себя на царство после смерти своего старшего брата Му-хоу 晉穆侯. Правил 4 года (785 до н. э. — 781 до н. э.). Был убит старшим сыном Му-хоу — Вэнь-хоу по имени Чоу.

Правители Цзинь (эпоха Чжоу)
Правители Азии VIII века до н. э.
Монархи, убитые в VIII веке до н. э.